Kamyszenka – wieś w Kazachstanie, w obwodzie akmolskim, w rejonie Astrachan
 Kamyszenka – wieś w Kazachstanie, w obwodzie akmolskim, w rejonie Szortandy
 Kamyszenka – wieś w Kazachstanie, w obwodzie wschodniokazachstańskim, w rejonie Borodulicha